О́пава:
 Опава — город в Чехии
 Опава — река в Чехии и Польше
 Опава — деревня в Словакии
 «Опава» — чешский футбольный клуб из одноимённого города
 Опава — пригород Крайстчерча в Новой Зеландии
  — метеорит, найденный в Чехии